Decipula tenella är en musselart som först beskrevs av Sven Lovén 1846. '

Decipula tenella ingår i släktet Decipula och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
tenella